Óscar Antonio Ramírez (1964), Costa Ricaans voetballer en voetbalcoach
 Óscar Ramírez Amaral (1961), Boliviaans voetballer
 Óscar Ramírez Martín (1984), Spaans voetballer
 Óscar Ramírez Hernández (1944), Spaans voetballer